Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2018/19 (Frauen) enthält alle Spielerinnen, die für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2018/19 gemeldet wurden und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 
Die zwölf Vereine durften sechs Stammspielerinnen und maximal acht Ersatzspielerinnen melden. Als einziger Verein schöpfte Rotation Pankow das Meldekontingent nicht aus und meldete nur 10 Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Während Rotation Pankow mit acht eingesetzten Spielerinnen auskamen, spielten beim SK Schwäbisch Hall, der OSG Baden-Baden und den Rodewischer Schachmiezen je 13 Spielerinnen mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 140 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 11 keinen Wettkampf versäumten. Punktbeste Spielerinnen waren Dina Belenkaja und Tatiana Melamed (beide SC Bad Königshofen) mit je 8,5 Punkten, wobei Belenkaja 9 Partien spielte, Melamed 11. Judith Fuchs (Hamburger SK) erreichte 8 Punkte aus 11 Partien.

Mit Irina Sakurdjajewa (SC Bad Königshofen), Sarasadat Khademalsharieh, Stefanie Scognamiglio (beide Hamburger SK), Jekaterina Kowalewskaja, Elena Sedina und Cécile Haussernot (alle OSG Baden-Baden) erreichten sechs Spielerinnen 100 %, von diesen spielte Khademalsharieh sieben Partien, Kowalewskaja sechs, Sedina und Haussernot je zwei, Sakurdjajewa und Scognamiglio je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2018); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2018; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, LTU = Litauen, MDA = Republik Moldau, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SC Bad Königshofen

SK Schwäbisch Hall

Hamburger SK

OSG Baden-Baden

Rodewischer Schachmiezen

SF Deizisau

SK Lehrte

SV 1920 Hofheim

TuRa Harksheide

Karlsruher Schachfreunde

Rotation Pankow

FC Bayern München

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in der Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Helene Giss hieß früher Helene Nuber.
 Petra Grabowski hieß bis zur Saison 2017/18 Petra Kieselbach.
 Elena Köpke hieß bis zur Saison 2017/18 Elena Lewuschkina.
 Joanna Majdan hieß bis zur Saison 2017/18 Joanna Majdan-Gajewska.
 Bettina Meyer hieß bis zur Saison 2017/18 Bettina Blübaum.
 Sarah Hoolt heißt seit der Saison 2019/20 Sarah Papp.
 Zuzana Štočková heißt seit der Saison 2019/20 Zuzana Hagarová.

Weblinks 

 Ergebnisdienst mit Kreuztabelle beim Niedersächsischen Schachverband
 Übersicht beim Deutschen Schachbund

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2018
Schach 2019